

Sigle 
 Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung

Persone 
 Kagney Linn Karter – attrice pornografica statunitense

Musica 
 KLK – singolo della musicista venezuelana Arca con la partecipazione di Rosalía

Codici 
 KLK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ferguson's Gulf, Kalokol, Kenya